Sickenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Sickenberger (1851–1923), deutscher Pädagoge, Priester und Abgeordneter
 Hinrich Sickenberger (* 1955), deutscher Künstler
 Joseph Sickenberger (1872–1945), deutscher katholischer Theologe
 Leonhard Sickenberger (1752–1826), deutscher Landwirt und Abgeordneter
 Otto Sickenberger (1867–1945), deutscher katholischer Theologe 
 Therese Tesdorpf-Sickenberger (1853–1926), deutsche Pädagogin und Schriftstellerin